Hermippos (auch latinisiert Hermippus) ist der Name folgender Personen:

 Hermippos aus Smyrna (289/277 v. Chr.–208/204 v. Chr.), antiker griechischer Biograph und Philosoph
 Hermippos aus Atarneus (um 500 v. Chr.), Bote des Histiaios, Tyrann von Milet, an einige vornehme Perser in Sardeis
 Hermippos (Athen) (5. Jahrhundert v. Chr.), Dichter der alten attischen Komödie
 Hermippos (Astronom), astronomischer Schriftsteller
 Hermippos aus Berytos (2. Jahrhundert n. Chr.), Grammatiker und Biograph
 Hermippos aus Kyzikos (um 307 v. Chr.), griechischer Dichter
 Hermippos (Aulet um 167 v. Chr.) (um 167 v. Chr.), griechischer Aulet (Flötenspieler)
 Hermippos (Aulet um 67) (um 67 n. Chr.), römischer Aulet
 Hermippos (Bildhauer) (2. Jahrhundert v. Chr.), griechischer Bildhauer
 Hermippos (Erzgießer) (um 500 v. Chr.), griechischer Erzgießer

Außerdem:
 Hermippus (Genus), ein Genus von ameisenessenden Spinnen